Janov bezeichnet

in Tschechien:
 Gemeinde Janov v Orlických horách im Okres Rychnov nad Kněžnou,
 Gemeinde Janov u Litomyšle im Okres Svitavy,
 Gemeinde Janov u Krnova im Okres Bruntál,
 Gemeinde Janov u Hřenska im Okres Děčín,
 Gemeinde Janov nad Nisou (Johannesberg) im Okres Jablonec nad Nisou.
 Gemeinde Janov u Žatce im Okres Rakovník,
 Ortsteil Janov (Johannesdorf) von Kočov, Okres Tachov,
 Ortsteil Janov von Staré Hobzí, Okres Jindřichův Hradec,
 Ortsteil Janov von Roudná nad Lužnicí, Okres Tábor,
 Ortsteil Janov u Litvínova von Litvínov, Okres Most,
 Ortsteil Janov (Johannesdorf) von Nový Bor im Okres Česká Lípa,
 Ortsteil Janov von Kosova Hora, Okres Příbram,
 Ortsteil Janov von Mladá Vožice, Okres Tabor
 Schloss Janov
 Talsperre Janov

in der Slowakei
 Gemeinde Janov (Slowakei) im Okres Prešov 

Janov ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Janov (1924–2017), US-amerikanischer Psychologe
 Matthias von Janov (1350/53–1393), böhmischer Schriftsteller und Reformator

Siehe auch:
 Janow
 Janów
 Yanov
 Yanow